A competição de luta livre até 65 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 19 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O russo Soslan Ramonov foi um dos últimos campeões olímpicos do Rio 2016 ao derrotar Toghrul Asgarov (Azerbaijão) na final. Já os combates pelas medalhas de bronze foram ganhos pelo italiano Frank Chamizo e pelo uzbeque Ikhtiyor Navruzov.

Resultados
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Livre 65 kg masculino